Woodland Hills puede hacer referencia a: 

 Woodland Hills (Los Ángeles)
 Woodland Hills (Utah)
 Woodland Hills (Kentucky)
 Woodland Hills (Nebraska)